USS Wasp je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wasp (1775) 
 USS Wasp (1807) 
 USS Wasp (1810) 
 USS Wasp (1813) 
 USS Wasp (1814) 
 USS Wasp (1865) 
 USS Wasp (1898) 
 USS Wasp (CV-7) 
 USS Wasp (LHD-1) 
 USS Wasp (CV-18)

Wasp